Шпионка:
 Шпионка — американский сериал режиссёра Дж. Дж. Абрамса, выходивший в 2001—2006 годах.
 Шпионка — норвежский фильм режиссёра Йенса Йонссона, вышедший в 2019 году.